Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 240 dans le monde.
 Route fédérale 240 en Allemagne
 RS-240 au Brésil
 , plusieurs routes aux États-Unis
 South Dakota Highway 240 aux États-Unis